Летрон — многозначный термин.

 Летронн, Жан-Антуан — французский эллинист, эпиграфист и археолог.
 Летронн — останки большого ударного кратера на юго-западном побережье Океана Бурь на видимой стороне Луны.